Pavia peut faire référence à :

Lieux 

Pavia (Iloilo), aux Philippines

Communes italiennes 
Certosa di Pavia
Pavie (Pavia en italien)
Pavia di Udine

Personnalités 

 Lorenzo Pavia (1741-1764), peintre italien ;
 Manuel Pavía (1827-1895), général espagnol ;
 Automne Pavia (1989-), judokate française.

Homonymie de patronyme